Гідрофобія () — термін, який використовується в медицині, хімії, відеоіграх, системі аудіопродажів.

Медицина 
 Гідрофобія — патогномонічний симптом сказу.
 Гідрофобія — одна з назв сказу.
 Аквафобія — постійний, ірраціональний гіпертрофований страх води, який є психічним розладом, що відноситься до фобій. Часто невиправдано називають гідрофобією.

Хімія 
 Гідрофобність — властивість деяких речовин не змочуватися та відштовхувати воду.

Інше 
 Hydrophobia — survival horror—пригодницька відеогра 2010 року британського виробника Dark Energy Digital.
 Hydrophobia — угорський магазин продажів касет, гнучких дисків, CD-ROM, DVD-ROM, що існував упродовж 1996—1997 років.